Membre peut faire référence à :

Sciences et techniques 
 En anatomie, un membre est une partie du corps permettant la locomotion.
 En géologie, un membre (parfois appelé assise) est une division lithostratigraphique ; plusieurs membres composent une formation.
 En mathématiques, le premier et le second membres d'une équation sont les parties de l'équation situées respectivement à gauche et à droite du signe d'égalité.
 Dans le vocabulaire maritime, les membres sont les composants de la membrure (structure transversale de la coque des bateaux).

Culture et société 
 Les membres d'une organisation sont les personnes ou les entités qui en font partie.
 Dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un membre est un bien foncier et immobilier rattaché à une commanderie.

Toponyme 
 Membre est une section de la commune belge de Vresse-sur-Semois.

Notes et références

Voir aussi 
 Pages dont le titre commence par membre
 Pages dont le titre contient membre